Авраам Лемпель — ізраїльський вчений польсько-українського походження та один із батьків сімейства LZ77 алгоритмів стиснення даних без втрат
 Блюм Лемпель — єврейська письменниця